Chartchai Ngamsan (thaï : ชาติชาย งามสรรพ์), né le  à Bangkok, est un acteur thaïlandais.

Filmographie 
1994 : คู่แท้สองโลก
1997 : Dang Bireley's and Young Gangsters
1998 : CC-J แสบฟ้าแลบ
1999 : แตก 4 รัก โลภ โกรธ เลว
2000 : Les Larmes du tigre noir
2001 : ฟ้าทะลายโจร 
2004 : มหาอุตม์ (Mah-Aut)2005 : The Brutal River (โคตรเพชฌฆาต)2007 : Dark Water (เวิ้งปีศาจ)2008 : Kill Tim (อีติ๋มตายแน่)2008 : Pirates de Langkasuka2008 : ห้าแถว2011 : แวมไพร์ สตรอเบอร์รี่2018 : สายลับเกมส์โปม่อน 008''

Notes et références

Liens externes 
 
Chartchai Ngamsan sur l'Internet Movie Database

NGAMSAN Chartchai sur Cinémasie.com

Acteur thaïlandais de cinéma
Naissance à Bangkok
Naissance en avril 1973